1450 км, 1450-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1450 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Республика Крым 474012.
 1450 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 259025.
 1450 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Крымская железная дорога.
 1450 км, ОП 1450 км, — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога, Жамбулское отделение. Код 704953.